Сабиньяниго ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Гальего. Занимает площадь 586.6 км². Население — 10383 человека (на 2010 год). Расстояние — 48,4 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Sabiñánigo
 Prueba ciclista Quebrantahuesos
 Amigos de Serrablo

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски